

Etnias e cidadania
Turcos (nacionalidade) — referente aos cidadãos da Turquia; para o grupo de etnias originárias da Ásia Central e Oriental, ver a entrada seguinte
Povos turcos — ou turcomanos ou túrquicos; conjunto de etnias, presentes sobretudo na Ásia Central, que falam um dos idiomas turcos
Turquia — país atual
Império Otomano — estado que antecedeu historicamente a Turquia, fundado e governado por membros de etnia turca
Turcos seljúcidas — maior e mais poderoso grupo étnico turco na Anatólia e na Pérsia até as invasões mongóis
Árabes, Judeus, Armênios — no Brasil era comum designar imigrantes que vinham de regiões que estavam sob domínio otomano, em especial libaneses e sírios, como turcos, devido a serem portadores de passaportes otomanos
Turcas (etnia) — grupo étnico em Burquina Fasso

Línguas e tipos de escrita
Língua turca — língua oficial e mais falada na Turquia, também usada em países da mesma região
Língua turca otomana — língua que antecedeu o turco moderno, usada na literatura e administração otomanas a par do farsi (língua persa)
Línguas turcomanas — ou turcas, ou turco-tártaras; conjunto de idiomas usado pelos povos turcomanos, do qual faz parte a língua turca 
Alfabeto turco — variante do alfabeto latino usado na grafia da língua turca moderna
Alfabeto de Orcom — ou alfabeto turco antigo ou runas turcas; forma mais antiga conhecida de escrita de uma língua turcomana; não confundir com "alfabeto ou escrita otomana", uma variante do alfabeto persa usado pelos otomanos
Alfabeto persa — ou otomano ou perso-árabe; variante do alfabeto árabe, adaptado para o farsi (língua persa) usado pelos otomanos e outros povos

Outros usos
O Turco — máquina de jogar xadrez construída na Europa no século XVIII
Serviola — ou turco; braço articulado de um barco que serve para arriar e içar coisas pesadas
Ilhas Turcas e Caicos — território ultramarino do Reino Unido nas Caraíbas

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de linguística
Desambiguações de topônimos